Der Begriff Pankrác bedeutet:

 Pankrác (Prag), Stadtteil in Prag
 Gefängnis Pankrác, Gefängnis im gleichnamigen Stadtteil von Prag